Klwów (plaats), plaats in Polen
 Klwów (gemeente), gemeente in Polen